est une expression anglo-saxonne signifiant « crie à haute voix ». Elle peut faire référence à :

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , single de Robin S. et DJ Escape sorti le .

Voir aussi